

Sigle 
 Indian Remote Sensing – satellite artificiale della Indian Space Research Organisation
 Indipendèntzia Repùbrica de Sardigna – movimento indipendentista sardo
 Inertial Reference System – in aeronautica
 InfraRed Spectrograph – strumento del telescopio spaziale Spitzer
 Interest Rate Swap – è uno swap, cioè uno strumento derivato simile all'Euro OverNight Index Average ma si basa su un arco temporale più lungo. 
 Internal Revenue Service – agenzia esattoriale del governo federale degli Stati Uniti d'America
 Istituto per la Ricerca Sociale – istituto sociale italiano
 Instytut Rybactwa Śródlądowego – istituto acquatico polacco

Biochimica
 Insulin receptor substrate – substrato recettore dell'insulina

Codici 
 IRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale Kirsh di Sturgis (Stati Uniti d'America)

Musica 
 I.R.S. Records – etichetta discografica statunitense

Altro 
 IRS Airlines – compagnia aerea nigeriana